ІК «Сіріус» () — шведський футбольний клуб із міста Уппсала.

Історія 
Заснований 1907 року. 

У 2017 році повернувся до Аллсвенскан. Провів у вищому дивізіоні 6 сезонів (1969, 1973, 1974, 2017, 2018, 2019): зіграв 164 матчі, в яких здобув 42 перемоги, 37 нічиї і 85 поразок, різниця м'ячів 181-297. 

У сезоні 2020 року виступає в Аллсвенскан.

Досягнення
Аллсвенскан:
 7-е місце (1): 2017.

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Сторінка клубу

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1907